Натали Деши и Мара Сантанђело су освојиле турнир. У финалу су савладале Нурију Љагостеру Вивес и Аранчу Пару Сантонху са 4:6, 7:6, [12:10]

Носиоци

Жреб

Спољашње везе
 Резултати турнира на сајту wtatennis.com

Окланд класик 2009.
Окланд класик – парови